Toponímia:
 Cromwell (Connecticut), localitat estatunidenca de Connecticut
 Cromwell (Indiana), localitat estatunidenca d'Indiana
 Cromwell (Iowa), localitat estatunidenca d'owa
 Cromwell (Minnesota), localitat estatunidenca de Minnesota
 Cromwell (Oklahoma), localitat estatunidenca d'Oklahoma
 Cromwell (Nova Zelanda), localitat neozelandesa de la regió d'Otago
 Biografies:
 Oliver Cromwell (Huntingdon, Anglaterra, 1599 - Londres, 1658), polític i militar anglès
 Thomas Cromwell (1485 - 1540), Primer Ministre d'Enric VIII entre 1532 i 1540 i Comte d'Essex
 John Cromwell Mather (Roanoke, 1946), astrofísic i professor universitari estatunidenc guardonat amb un Premi Nobel
 Obres:
 Cromwell (Hugo), drama de Victor Hugo publicat el 1827
 Cromwell (pel·lícula), pel·lícula britànica de 1970 dirigida per Ken Hughes